Schönenbröcher ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Schönenbröcher (* 1964), deutscher Mathematiker und Fotograf
 Michael Schönenbröcher (* 1961), deutscher Grafiker und Redakteur